Coriandrum didymum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jonathan S. Stokes. Coriandrum didymum ingår i släktet koriandrar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koriandrar
didymum